

Política 
 La Comunitat Andina de Nacions.

Música 
 El grup Can.

Esports 
 La Copa d'Àfrica de Futbol, també anomenada Copa d'Àfrica de Nacions.